Czersk peut désigner :

Toponymie
En  :
 Czersk est la gmina du powiat de Chojnice dans la voïvodie de Poméranie.
 Czersk est une ville située dans la voïvodie de Poméranie.
 Czersk est l’ancienne capitale de la Mazovie, aujourd’hui petit village situé dans la voïvodie de Mazovie.

Homonymie de toponyme